O   foi o ramo familiar mais bem sucedido e poderoso do Clã Minamoto. Eram descendentes diretos do Imperador Seiwa. Muitos dos mais famosos guerreiros de Minamoto, incluindo Minamoto no Yoshiie, também conhecido como Hachimantaro (O Deus da Guerra), Minamoto no Yoritomo, o fundador do Shogunato Kamakura, e Ashikaga Takauji, o fundador do Shogunato Ashikaga pertenceram a esta linha. Tokugawa Ieyasu (1543-1616), fundador do Shogunato Tokugawa, também reivindicou sua descendência desta linhagem.

A família é recebe este nome em homenagem ao Imperador Seiwa. O Imperador Seiwa foi o pai do  - pai de , fundador da Seiwa Genji.

Muitas famílias samurais pertencem a esta linha e usaram o nome do Clã Minamoto  em registros oficiais, incluindo o Clã Ashikaga, o Clã Hatakeyama, o Clã Hosokawa, o Clã Imagawa, o Clã Mori, o Clã Nanbu, o Clã Nitta, o Clã Ogasawara, o Clã Satake, o Clã Satomi, o Clã Shiba, o Clã Takeda, o Clã Toki, entre outros. Os clãs o Shimazu e Tokugawa também alegaram serem descendentes desta linha.

Um grupo de santuários xintoístas ligados intimamente ao Clã é conhecido como .

Árvore genealógica 
As seguintes árvores genealógicas são uma lista não exaustiva do Seiwa Genji e dos clãs em que se ramificou a família.

Legenda: As linhas sólidas representam relação de sangue; linhas tracejadas representam as adoções. Um asterisco indica um monge (que não teria sido autorizado a manter o nome Minamoto).

Os primeiros cinco príncipes do Imperador Seiwa

Descendentes do Príncipe Sadazumi

Outros príncipes do Imperador Seiwa

Settsu Genji

Yamato Genji

Kawachi Genji

Descendentes de Yoshimitsu

Descendentes de Mitsumasa

Descendentes de Mitsuyoshi 

Seiwa Genji